Joaquín Araujo puede hacer referencia a:
 Joaquín Araujo Ruano (1850-1894), pintor e ilustrador español.
 Joaquín Araújo Ponciano (1947-), naturalista y escritor español.